Les Aceh (ou Lam Muri, Lambri, Akhir, Achin, Asji, A-tse, Atse) sont un groupe ethnique de la région du même nom à Sumatra en Indonésie.

En 2015, leur population en Indonésie était estimée à .

Leur langue est l'aceh. La majorité des Aceh sont musulmans.

Notes et références 

Groupe ethnique à Sumatra